Polimela (od Alcimede o Anfinome o Perimeda) – personaggio della mitologia greca, sposa di Esone e madre di Giasone
 Polimela – personaggio della mitologia greca. Figlia del re di Ftia Attore e prima moglie di Peleo
 Polimela – personaggio della mitologia greca, ninfa della Tessaglia, figlia di Filante amata da Ermes, madre di Eudoro e sposa di Echele
 Polimela – personaggio della mitologia greca. Figlia di Eolo la divinità dei venti. Amata da Odisseo e sorella di Diore
 Polimela – personaggio della mitologia greca. Figlia di Peleo e madre di Patroclo, Piope e Filomena
 Polimela – personaggio della mitologia greca. Moglie di Testore e madre di Calcante, Teonoe e Leucippe